Kováčová ist der Name mehrerer Orte in der Slowakei:
 einer Ortschaft im Okres Zvolen, siehe Kováčová (Zvolen)
 einer Ortschaft im Okres Rožňava, siehe Kováčová (Rožňava)

Der erstgenannte Ort liegt im Banskobystrický kraj, der zweite im Košický kraj.